Ostrov signifie « île » dans différentes langues slaves et en roumain.

Ostrov peut faire référence notamment à :

Toponymes

Bulgarie 
 Ostrov, un village de la province de Vratsa.

République tchèque 
 Ostrov, commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ostrov, commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Ostrov, commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Ostrov, ville du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Ostrov, commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ostrov, commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Ostrov nad Oslavou, commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Ostrov u Bezdružic, commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Ostrov u Macochy, commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Roumanie 
 Ostrov, une commune du județ de Constanța ;
 Ostrov, une commune du județ de Tulcea.

Russie 
 Ostrov, ville de l'oblast de Pskov ;
 Ostrov (base aérienne), base aérienne de l'oblast de Pskov.
 Ostrov (oblast de Moscou); village de l'oblast de Moscou, district de Leninski

Slovaquie 
 Ostrov, commune du district de Sobrance, dans la région de Košice ;
 Ostrov, commune du district de Piešťany, dans la région de Trnava.

Films 
 Ostrov (L'Île), titre original du film russe de Pavel Lounguine (2006)
 Ostrovat, film bulgare (2011)

Voir aussi
 (localités polonaises)
 (localités bosniaques, croates, serbes)
 (localités bulgares, croates, grecques, serbes)

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités en  Tchéquie